Хюрт () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Входит в состав района Рейн-Эрфт. Население составляет 57 922 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 51,173 км². Официальный код — 05 3 62 028.

Место рождения Михаэля и Ральфа Шумахеров — знаменитых гонщиков Формулы-1.

Своим существованием город Хюрт обязан своему экономическому и промышленному развитию, которое основано на наличии залежей лигнита (или бурого угля) в Рейнской области. Он добывался здесь в конце XIX — начале XX вв. В 1988 году с добычей бурого угля было покончено, однако он имеет значение и по сей день в химической промышленности и в сфере средств массовой информации.

В городе расположено озеро Отто-Майглер-Зе. Город подразделяется на 12 городских районов.

Фотографии

Городской муниципалитет: описание 
12 частей города сгруппированы в 9 районах (описание дается с численностью населения в каждом районе):

1. Альт-Хюрт и Кнапсак (): 7265 и 151 житель. Большая часть жителей Кнаспсака была переведа в 1970-х годах по экологическим соображениям. Позже город-тезка и центральная часть города Хюрт были переименованы в Старый Хюрт ().

2. Берренрат (): население — 3278 человек. Берренрат был закрыт до 1959 года, так как этот район был использован под шахты для добычи коричневого угля.

3. Глойель (); население — 6558 человек. Здесь вы можете встретить старые замки, мельницы и церкви.

4. Альтштэтен — Бурбах (): население — 3795 человек. Две части города срослись как географически, так и политически, и по сей день воспринимаются как единое целое.

5. Штоцхайм и Сильздорф (): 1776 и 379 жителей. Штоцхайм известен также как «Анютины глазки».

6. Эфферен (): население — 12 769 человек. Эфферен граничит с зелёной полосой, которая разделяет Хюрт и Кёльн. В 1975 году было запланировано, что это место будет входить в состав Кёльна. В Эфферене также находится «студенческий городок» Кёльнского университета.

7. Фишенихь (): население — 5026 человек. Здесь имеется большое количество ферм на нижнем склоне и много мелких фермерств.

8. Кенденихь (): 3089 человек. Очень похоже на Фишенихь, однако главной приметой этого местечка является замок.

9. Хермюльхайм и Кальсхойрен (): 15.499 и 630 человек. Ранее Хермюльхайм был центром города Хюрт, где и находилась ратуша. Кальсхойрен изначально планировался как жилой район, однако сейчас он используется как промышленная зона.

География 
Хюрт расположен к юго-западу от Кёльна на северо-восточном склоне. Ему же принадлежит часть парка Рейнской области.

Хюрт делится на 3 ландшафтные зоны:

 плодородные равнины Кёльнской бухты (в основном используются для сельского хозяйства, но есть и жилые площади);
 мыс (некоторые части которого густо заселены, а другие используются для сельского хозяйства, в частности для выращивания овощей. Особенно это относится в Фишенихь и Кенденихь);
 склон (мало населенные места, в основном покрытые лесами; ранее здесь добывался лигнит).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии